Листопа́д:

 Листопад — опадание листвы растений перед наступлением холодного или засушливого периода.
 Листопад — одиннадцатый месяц года во многих славянских языках (в хорватском и македонском — десятый месяц).

В культуре 
 «Листопад» — литературная группа молодых украинских писателей националистической направленности (Львов, 1928—1931).
 «Листопад» — международный кинофестиваль в Минске.
 «Листопад» — фильм Отара Иоселиани (СССР, «Грузия-фильм», 1966).
 «Листопад» — студийный альбом Софии Ротару (2003).

Фамилия 
 Листопад, Мария Максимовна (1911—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Листопад, Матвей Федосеевич (1903—1963) — советский скульптор.

См. также 
 Листопадов (значения)